E44:

 E44 — европейская автомагистраль Гавр — Люксембург — Гиссен.
 E44 — электровоз производства Siemens-Schuckertwerke (Германия), выпускался в 1932—1955 годах.
 PRR E44 — электровоз производства General Electric (США), выпускался в 1960—1963 годах.